Rietti ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Rietti (1923–2015), britischer Schauspieler und Autor
 Victor Rietti (1888–1963), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Vittorio Rietti (1898–1994), italienischer Komponist